Le tournoi de Monterrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1977, faisant partie du circuit World Championship Tennis, s'est disputée du  au .

Wojtek Fibak remporte le simple messieurs. En finale, il bat Vitas Gerulaitis, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ross Case et Wojtek Fibak. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1977 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Monterrey

Liens externes 
 

ATP 1977
1977 au Mexique
Monterrey
Sport en février 1977
Tennis en mars 1977